Il termine Konak può riferirsi a:

Turchia 

 Konak, genere di costruzione in Turchia e nei territori dell'ex impero ottomano
 Konak, Hakkari
 Konak, un distretto di Smirne
 Piazza Konak, una piazza nel quartiere Konak a Smirne

Altro 
 Konak, un villaggio della Voivodina in Serbia
 Konak, un edificio di epoca ottomana nel centro di Salonicco in Grecia
 Konak, un villaggio vicino a Vrbovec in Croazia
 Konak, provincia di Targovishte, un villaggio nella provincia di Targovishte in  Bulgaria